Il torneo femminile di Pallacanestro ai Goodwill Games 1986 si è svolto nella città sovietica di Mosca, ed ha visto la vittoria degli .

Partecipanti

Girone unico

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Classifica 

I Goodwill Games
Pallacanestro ai Goodwill Games
Pallacanestro nel 1986